"Lullaby" (canção de The Cure)
"Lullaby" (canção de Melanie Brown)
"Lullaby" (canção de Nickelback)
"Lullabye (Goodnight, My Angel)", canção de Billy Joel

Desambiguações de artes